Шахматы — настольная логическая игра. Также может означать:
 «Шахматы» (1890) — ежемесячный журнал, издавался H. E. Митропольским в Санкт-Петербурге.
 «Шахматы» (1894) — журнал о шахматной игре, издавался А. С. Сувориным.
 «Шахматы» (1922—1929) — ежемесячный журнал, издавался Н. И. Грековым.
 «Шахматы» (1970—1987) — спортивная телепередача, СССР.
 «Шахматы» (1981) — мультипликационный фильм, СССР.
 «Шахматы» (1984) — англоязычный мюзикл.

См. также 
 Варианты шахмат
 Шахматы в СССР (журнал)
 Шахматный вестник
 Шахматный журнал
 Шахматный листок (журнал)
 Шахматное обозрение
 Chess

Примечания